Ann Jones peut faire référence à :

Écrivains 
 Ann Jones (née en 1937), écrivain américain sur les questions féminines ;
 Anne Jones (née en 1955), éditeur et administrateur australien ;
 Annie Jones (née en 1956), ancien nom de plume de Catherine Jones, écrivain britannique ;

Personnalités cinématographiques et télévisuelles 
 Anna Jones (née en 1963), journaliste britannique des affaires et présentatrice ;
 Anna Wilson-Jones (née en 1971), actrice britannique ;
 Annie Jones (née en 1967), actrice australienne ;

Autres 
 Ann Jones (née en 1953), femme politique britannique membre de l’Assemblée ;
 Ann Haydon-Jones (née en 1938), joueuse de tennis de table britannique ;
 Anna Elinor Annie Jones (1842-1865), espionne de la guerre de Sécession ;
 Anne Griffith-Jones (1890-1973), éducatrice britannique d’origine galloise en Malaisie et à Singapour ;
 Annie Jones (1860-1902), femme à barbe américaine ;

Personnages de fiction 

 Anna Jones, mère du jeune Indiana Jones ' à partir de 1992 ;
 Annie Jones, mère de Ruth Gordon dans The Actress (1953).

Voir aussi 
Autres homonymies partielles :
 Ann Jonas (née en 1932), écrivain et illustratrice pour enfants américain ;
 Fiona Elizabeth Ann Jones (1957-2007), femme politique britannique membre du Parlement ;
 Genene Anne Jones (née en 1950), infirmière et meurtrière américaine ;
 Julie-Ann Jones, personnage fictif de Family Affairs (1999-2000) ;
 Kerri-Ann Jones (née en 1953), biochimiste et fonctionnaire américaine ;
 Kidada Ann Jones (née en 1974), actrice, mannequin et créatrice de mode américaine ;
 LaKisha Ann Jones (née en 1980), chanteuse américaine (sixième saison d'American Idol) ;
 Laura Anne Jones (née en 1979), femme politique britannique membre de l’Assemblée ;
 Lesley-Ann Jones (née en 1959), journaliste personnalité de la radio et de la télévision britannique ;
 Leslie Ann Jones (née en 1951), ingénieur d'enregistrement musical américaine ;
 Peggy Ann Jones (née en 1939), chanteuse et actrice d'opéra britannique ;
 Sarah Anne Jones (née en 1978), actrice britannique de Suranne Jones (Coronation Street) ;
 Tiffany Anne Jones (née 1971), actrice de porno américaine connue comme « Chasey Lain ».